Rutherford megye (Észak-Karolina)
Rutherford megye (Tennessee)